Pilotto ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Pilotto (1890–1963), italienischer Schauspieler
 Libero Pilòtto (1854–1900), italienischer Schauspieler und Dramatiker
 Ruberval Pilotto (* 1947), brasilianischer Politiker
 Valfrido Pilotto (1903–2006), brasilianischer Journalist und Schriftsteller